Il singolare  del Warsaw Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Alexandra Dulgheru ha battuto in finale Al'ona Bondarenko 7–6(3), 3–6, 6–0.

Teste di serie

 Caroline Wozniacki (ritiro a causa di lesioni dorso-lombari)
 Agnieszka Radwańska (ritiro a causa di lesioni dorso-lombari)
 Zheng Jie (secondo turno)
 Aleksandra Wozniak (primo turno)
 Sara Errani (secondo turno)

 Daniela Hantuchová (semifinali)
 Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
 Al'ona Bondarenko (finale)
 Cvetana Pironkova (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Warsaw Open 2009